Il primo caso della pandemia di COVID-19 in Etiopia è stato confermato il 13 marzo 2020.

Il governo nazionale, guidato dal primo ministro Abiy Ahmed, ha dichiarato lo stato di emergenza per cinque mesi nell'aprile 2020, ma ha consentito che le attività economiche continuassero durante la crisi della sanità pubblica.

Antefatti 
Il 12 gennaio 2020, l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha confermato che un nuovo coronavirus era la causa di una nuova infezione polmonare che aveva colpito diversi abitanti della città di Wuhan, nella provincia cinese dell'Hubei, il cui caso era stato portato all'attenzione dell'OMS il 31 dicembre 2019.

Sebbene nel tempo il tasso di mortalità del COVID-19 si sia rivelato decisamente più basso di quello dell'epidemia di SARS che aveva imperversato nel 2003, la trasmissione del virus SARS-CoV-2, alla base del COVID-19, è risultata essere molto più ampia di quella del precedente virus del 2003, ed ha portato a un numero totale di morti molto più elevato.

Andamento dei contagi

Impatto socio-economico

Economia

La Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Africa ha stimato che il COVID-19 taglierà 2,9 punti percentuali alla crescita economica dell'Etiopia nel 2020.

La pandemia ha colpito in modo significativo l'industria dell'esportazione dei fiori in Etiopia. Dopo che l'Europa è stata colpita dal coronavirus, la domanda di fiori è precipitata e il prezzo è sceso di oltre l'80%. Un totale di 150.000 dipendenti in questo settore sono anche a rischio di perdere il lavoro.

L'Ethiopian Airlines, la compagnia di bandiera del paese, ha riferito che solo il 10% della sua capacità sta lavorando a causa della pandemia di coronavirus. Il CEO, Tewolde Gebremariam, ha riportato una perdita di $ 550 milioni nei mesi da gennaio ad aprile 2020.

Educazione
Più di 26 milioni di studenti sono stati colpiti dalla chiusura delle scuole a causa del coronavirus. Di conseguenza, i programmi di alimentazione scolastica per circa 1 milione di bambini in diverse regioni del paese si sono interrotti.

Politica
Le elezioni generali non si terrano più il 29 agosto 2020, secondo una dichiarazione del Consiglio elettorale nazionale dell'Etiopia rilasciata il 31 marzo. Il consiglio ha anche dichiarato di aver temporaneamente sospeso tutte le attività relative alle elezioni.

Alcune persone sono state arrestate per la presunta diffusione di informazioni false sulla pandemia di COVID-19.

Note

Voci correlate 
 Pandemia di COVID-19 del 2019-2021 
 Pandemia di COVID-19 del 2019-2020 nel mondo

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Etiopia
Sanità in Etiopia